Василий Романюк
 Романюк, Василий Григорьевич (1910—1993) — советский парашютист-испытатель, Герой Советского Союза.
 Романюк, Василий Емельянович (в монашестве Владимир; 1925—1995) — украинский религиозный деятель, епископ неканонической УПЦ-КП.
 Романюк, Василий Сергеевич (род. 1947) — украинский политик, народный депутат Украины.